GIS kan avse:

 GIS – ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data, se Geografiskt informationssystem
 GIS – en tidigare idrottsskola vid Försvarsmakten, se Gymnastik- och idrottsskolan
 GIS – gasisolerat ställverk inom elkraftnät, se ställverk